Nuasjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nuasjärvi (sjö i Lappland), 
 Nuasjärvi (sjö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar